Nathan puede hacer referencia a
 
 Nathan (nombre)

Personas
Nathan, profeta hebreo.
Nathan, hijo del rey David.
Nathan de Gaza, teólogo y estudioso del Talmud y la Cábala.
Nathan el Sabio, personaje y título de una obra de teatro escrita por Lessing
Nathan Allan de Souza, futbolista brasileño.
Ernesto Nathan Rogers, arquitecto italiano.
George Nathan, militar inglés.
Sellapan Rama Nathan, político de Singapur.
Nathan Chara, músico peruano de Amen.

Otros
 Nathan, un pueblo del Condado de Pike (Arkansas).
 Un personaje de Castlevania: Circle of the Moon.